Onet bezeichnet: 

Onet-le-Château, eine Gemeinde im französischen Département Aveyron
Onet.pl, ein polnisches Internetunternehmen